Les Arcadiens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Arcadia.

Physiologie 
Les Arcadiens sont une espèce humanoïde possédant une large tête pourvue de deux bandes de cheveux plantées parallèlement d'avant en arrière. Leur nez est très petit et leurs oreilles, larges et pointues. Ils ont de grands yeux fixes sans pupille ou iris et ne possèdent pas de sourcils.

Leur corps en revanche est très menu.

Culture 
Les Arcadiens sont membres de la Fédération des planètes unies.

En 2285, les Arcadiens sont représentés au Conseil de la Fédération par deux ambassadeurs.

Notes et références 

Espèce extraterrestre de Star Trek